Ulu est :
 En Indonésie, une population de chasseurs-cueilleurs vivant à Sumatra et regroupée avec d'autres sous le nom général de « Kubu »,
 Chez les Inuits, un couteau utilisé uniquement par les femmes ;
 A Tokelau, le Ulu est le chef d’État.